— бывший японский боксёр-профессионал. Чемпион мира по версии ВБА (WBA) в 1-й средней весовой категории с 1981 по 1982 год.

Михара начал заниматься боксом, когда ему было семнадцать лет. В 1977 году он победил на чемпионате Японии по любительскому боксу в 1-й средней весовой категории. Он также завоевал титул чемпионата университетской лиги, как капитан боксёрского клуба Университета Нихона.

22 июня 1978 года состоялся первый профессиональный бой Тадаси Михары. В 5-м бое, 26 апреля 1979 года, он одержал победу нокаутом в 5-м раунде, и выиграл титул чемпионата Восточной и Тихоокеанской федерации бокса в первой средней весовой категории. До 23 января 1981 года он защищал свой титул 6 раз. 25 июня 1981 года он впервые поехал в Хьюстон, штат Техас как главный претендент на звание чемпиона мира, выступил в андеркарте боя Шугар Рэй Леонарда, чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе против Аюба Калюла.

Но поскольку Шугар Леонард перешёл в другой вес и оставил титул чемпиона вакантным, Михара провёл бой против американца Фратто а Рочестере, штат Нью-Йорк, 7 ноября 1981 года. Он смог нанести нокдаун Фратто в 4-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по общему судейскому решению. Михара был избран в качестве наиболее ценного спортсмена в ежегодной номинации лучшего японского боксёра в 1981 году. Однако, уже при первой защите титула, 2 февраля 1982 года в Сибуя-ку, Токио, против американской Дейви Мура, он проиграл титул нокаутом в 6-м раунде Его люмбаго стал хуже с тех пор.

2 ноября 1982 года Михара выиграл титул чемпиона Японии нокаутом в 5-м раунде. Он защищал титул 6 раз, вплоть до 28 июня 1984 года. В 1985 году Михара завершил боксёрскую карьеру. После его выхода на пенсию он временно работал как тренер в боксёрском спортзале Мисако, где он тренировался во время профессиональной боксёрской карьеры.

См. также 
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации

Примечания

Ссылки 

Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры Японии
Боксёры 1970-х годов
Боксёры 1980-х годов
Боксёры по алфавиту